Сурен Петросян:
 Петросян, Сурен Григорьевич (1916—1996) — Герой Советского Союза.
 Петросян, Сурен Мартиросович (1925—2004) — Герой Социалистического труда.
 Петросян, Сурен Оганесович (1912—1965) — лауреат Государственной премии.